Luís Correia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Luís Correia (ort), Piauí, 
 Luís Correia (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar